Lese je ime dveh naselij v občini Ivančna Gorica:
 Male Lese,
 Velike Lese.